Арабаджи́ (, ) — исчезнувшее село в Черноморском районе Республики Крым, располагавшееся на западе района, в верховье балки Кель-Шеих, примерно в 1—1,5 километрах к северо-востоку от современного села Красносельское.

История 
Первое документальное упоминание деревни встречается в Камеральном Описании Крыма… 1784 года, судя по которому, в последний период Крымского ханства Арабатжи входил в Тарханский кадылык Козловскаго каймаканства.
После аннексии Крыма Россией (8) 19 апреля 1783 года, (8) 19 февраля 1784 года, именным указом Екатерины II сенату, на территории бывшего Крымского ханства была образована Таврическая область и деревня была приписана к Евпаторийскому уезду. После павловских реформ, с 1796 по 1802 год входила в Акмечетский уезд Новороссийской губернии. По новому административному делению, после создания 8 (20) октября 1802 года Таврической губернии, Арабаджи был включён в состав Яшпетской волости Евпаторийского уезда.

По Ведомости о волостях и селениях, в Евпаторийском уезде с показанием числа дворов и душ… от 19 апреля 1806 года, в деревне Арабаджи числилось 3 двора, 31 крымский татарин и 2 ясыров. На военно-топографической карте генерал-майора Мухина 1817 года деревня Арабаджи обозначена с 10 дворами. После реформы волостного деления 1829 года Арабаджи, согласно «Ведомости о казённых волостях Таврической губернии 1829 года» оставался в составе Яшпекской волости. На карте 1836 года в деревне 3 двора, а на карте 1842 года Арабаджи обозначен условным знаком «малая деревня», то есть, менее 5 дворов. Видимо, вскоре деревня опустела полностью, поскольку ни в «Памятной книжке Таврической губернии за 1867 год», в списке покинутых в 1860—1864 годах, в результате эмиграции крымских татар, ни на трёхверстовой карте 1865—1876 года Арабаджи нет, упомянут только в труде профессора А. Н. Козловского 1867 года, по обследованиям которого вода в колодцах деревни была пресная, а их глубина колебалась от 10 до 15 саженей (21—33 м). В дальнейшем в доступных источниках не встречается.

Примечания

Литература 
 

Исчезнувшие населённые пункты Черноморского района